11-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл с 31 мая по 1 июня 1975 года в Берне (Швейцария). В нём приняли участие 53 гимнаста из 19 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1975
Международные спортивные соревнования в Берне
Май 1975 года
Июнь 1975 года
Спорт в Швейцарии в 1975 году
Чемпионаты Европы в 1975 году